Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1958, den heutigen US Open, besiegte der als Nummer 2 gesetzte Australier Ashley Cooper den topgesetzten Titelverteidiger Mal Anderson aus den Vereinigten Staaten im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 78. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1958 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 21. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1958
1958